Numão (Vila Nova de Foz Côa), freguesia in Vila Nova de Foz Côa, Portugal;
Freixo de Numão, middelgrote plaats in Portugal
Castelo de Numão, nationaal monument in Portugal in Vila Nova de Foz Côa, Portugal
Bunu Numão, Chinese taal;